station Antwerpen-Schijnpoort is een goederenstation dat deel uitmaakt van het spoorwegnet.
 Schijnpoort (premetrostation) is een premetrostation dat deel uitmaakt van het Antwerps tramnet.